Dvanáct křesel je název následujících knih a filmů:
 Dvanáct křesel (román) – satirický román spisovatelů Ilji Ilfa a Jevgenije Petrova
 Dvanáct křesel (film, 1933) – volná filmová adaptace románu Ilfa a Petrova v režii Martina Friče s Vlastou Burianem
 Dvanáct křesel (film, 1970) – americký film režiséra Mela Brookse
 Dvanáct křesel (film, 1971) – sovětský film režiséra Leonida Gajdaje
 Dvanáct křesel (seriál) – sovětský čtyřdílný seriál režiséra Marka Zacharova